Weckström ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Weckström (* 1987), finnischer Fußballspieler
 Anu Weckström (* 1977), finnische Badmintonspielerin
 John Weckström (* 1980), finnischer Fußballspieler
 Kim Weckström (* 1952), finnischer Journalist
 Kristoffer Weckström (* 1983), finnischer Fußballspieler
 Nina Weckström (* 1979), finnische Badmintonspielerin
 Tonja Weckström (* 1977), finnische Fußballschiedsrichterassistentin